

Geografia 
 Monsanto – freguesia del Portogallo nel comune di Idanha-a-Nova
 Monsanto – freguesia del Portogallo nel comune di Alcanena
 Monsanto – area non incorporata della California sita nella contea di Contra Costa
 Parco forestale di Monsanto – parco cittadino di Lisbona
 Serra de Monsanto – collina di Lisbona

Altro 
 Monsanto – famiglia ebraica sefardita
 Monsanto Company – multinazionale nel campo delle biotecnologie agrarie
 Processo Monsanto – metodo di produzione dell'acido acetico
 Circuito di Monsanto – circuito automobilistico di Lisbona